Moga () ist eine Stadt (Municipal Corporation) des nordwestindischen Bundesstaates Punjab.

Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 150.411, mit Vororten lag sie bei 163.397. 

Moga befindet sich im Tiefland auf einer Höhe von  65 km westlich der Stadt Ludhiana. Die Stadt ist Sitz des gleichnamigen Distrikts. Die Fernstraßen NH 95 (Ludhiana–Firozpur) und NH 703 (Jalandhar–Barnala) verbinden Moga mit den größeren Städten im Umkreis.

Klima 
Das Klima in Moga ist subtropisch. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 853 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 23,9 °C.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Narinder Singh Kapany (1926–2020), US-amerikanischer Physiker
 Harmanpreet Kaur (* 1989), Cricketspielerin

Einzelnachweise 

Municipal Corporation in Punjab (Indien)
Ort in Punjab (Indien)
Distrikt Moga